El Campeonato Sub-17 de la OFC 2021 iba a ser la décima novena edición de dicho torneo.

El torneo estaba originalmente programado para celebrarse en Fiyi en septiembre de 2020. Sin embargo, el 28 de julio de 2020, la OFC anunció que el torneo se había pospuesto hasta abril de 2021 debido a la pandemia de COVID-19, provisionalmente entre el 10 y el 25 de abril de 2021. El 16 de diciembre de 2020, la OFC anunció que el torneo había sido pospuesto, pero que debería completarse antes del 5 de julio de 2021, fecha límite para las nominaciones de equipos en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2021 en Perú, programada para septiembre de 2021, de la cual el los dos mejores equipos del torneo se habrían clasificado como representantes de la OFC.

Tras la decisión de la FIFA de cancelar la Copa Mundial Sub-17 de  2021 el 24 de diciembre de 2020, la OFC anunció el 18 de enero de 2021 que el torneo seguiría en camino de celebrarse en 2021, y las nuevas fechas se decidirán en el los próximos meses. Sin embargo, el 4 de marzo de 2021, la OFC anunció que el torneo había sido cancelado y que Fiyi se mantendría como sede de la próxima edición en 2022.

Equipos participantes 
Diez de las 11 selecciones nacionales de la OFC afiliadas a la FIFA fueron elegibles para participar en el torneo. A las  se les prohibió inscribir en esta edición debido a que alinearon al menos a un jugador no elegible en el Campeonato Sub-17 de la OFC 2018. A partir de esta edición, los torneos juveniles masculinos ya no tendrían una etapa de clasificación de cuatro equipos, y todos los equipos competirían en el torneo.

Véase también 
Campeonato Sub-20 de la OFC 2021

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial 

2021
Fútbol en 2021
Fiyi en 2021
Fútbol en Fiyi
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol cancelados